Stadsstadion kan verwijzen naar een van de volgende stadions:

Azerbeidzjan
 Stadsstadion Ağsu
 Stadsstadion Yevlax
 Stadsstadion Tovuz
 Stadsstadion Nachitsjevan
 Stadsstadion Gandja
 Stadsstadion Zaqatala
 Stadsstadion Gabala
 Stadsstadion Shamkir
 Stadsstadion Lankaran
 Stadsstadion Gazakh

Armenië
 Stadsstadion Abovyan
 Stadsstadion Dilijan
 Stadsstadion (Gjoemri)

Zie ook 
 Stade Municipal (doorverwijspagina) voor stedelijke stadia met een naam in het Frans
 Estadio Municipal (doorverwijspagina) in het Spaans
 Stadionul Viitorul (doorverwijspagina) in het Roemeens
 Gradski Stadion (doorverwijspagina) in het Kroatisch, Servisch of Bulgaars
 Mestsky stadion (doorverwijspagina) in het Tsjechisch of Slowaaks